Carlos Alberto Castro (1970), Colombiaans voetballer
Carlos Alfonso Castro (1967), Salvadoraans voetballer
Carlos Eduardo Castro (1978), Costa Ricaans voetballer
Carlos Ernesto Castro (1978), Ecuadoraans voetballer
Carlos Alberto Castro Medina (1987), Ecuadoraans voetballer
Carlos Castro García (1995), Spaans voetballer